Geografie
Scheps (plaats), een gehucht in de gemeente Balen in de provincie Antwerpen
Scheps (natuurgebied), een natuurgebied in de gemeente Balen
Schepsmolen, een voormalige watermolen op de Grote Nete in de gemeente Balen
Schepskermis, festival dat jaarlijks plaatsvindt in Scheps (Balen) in juli

Persoon
Gustavo Scheps, Uruguayaanse architect
Ilja Scheps, Duits pianist
Joëlle Scheps, Nederlands zwemster
Johan Scheps, Nederlands politicus
Olga Scheps, Russisch-Duits pianist
Samuel Scheps, Pools activist

Referenties